Hop Picking – documentario cortometraggio del 1903 prodotto dalla Hepworth
Hop Picking – documentario cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America